Qingfeng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingfeng (socken i Kina, Chongqing), 
 Qingfeng (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Qingfeng (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar